RAE är en förkortning för Real Academia Española, Spaniens motsvarighet till Svenska akademien.
 Rae kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Point Rae, en udde på ön Laurie Island i Sydorkneyöarna,

Estland 

 Rae, Harjumaa, en by i Rae kommun i landskapet Harjumaa, 
 Rae, Pärnumaa, en by i Vändra kommun i landskapet Pärnumaa, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar